Molekulska formula -{C20H25N3O2}- se može odnositi na:

 Metilergometrin
 WAY-317,538